Вале́рия Раке́ль Ма́сса-Гравье́ (; 17 февраля 1972, Росарио, Санта-Фе, Аргентина) — аргентинская фотомодель и телеведущая.

Биография 
Валерия Ракель Масса родилась 17 февраля 1972 года в Росарио (провинция Санта-Фе, Аргентина) в семье Рауля и Моники Масса. Валерия имеет итальянское происхождения.

Масса  имеет высшее педагогическое образование и она планировала стать учителем детей-инвалидов.

Карьера 
В 1988 году Валерия была обнаружена стилистом Роберто Джордано, который предложил ей работу фотомодели, с этого года и началась её модельная карьера. В России получила известность благодаря рекламе колготок Sanpellegrino, в которой она снялась вместе с Антонио Бандерасом. Реклама транслировалась по российскому ТВ в середине 1990-х годов.

Также Мазза является телеведущей.

Личная жизнь 
С 9 мая 1998 года Валерия замужем за бизнесменом Алехандро Гравье. У супругов есть четверо детей, три сына и дочь — Бальтазар Гравье (род.29.05.1999), Тициано Граьве (род.12.03.2002), Бенисио Гравье (род.23.02.2005) и Тайна Гравье (род.22.04.2008).

Ссылки 
 

Фотомодели Аргентины